Rio Danúbio — segundo rio mais longo da Europa
Danubio Fútbol Club — clube uruguaio de futebol da cidade de Montevidéu
Danúbio Gonçalves — artista brasileiro
Escola do Danúbio — círculo de pintores do começo do século XVI na Baviera e Áustria
Tritão-de-crista-do-danúbio — espécie de anfíbio caudado

Desambiguações de topônimos